Les Jeux d'Auguste, en latin Ludi augustales, furent des jeux de la Rome antique. Le nom d'Auguste fut donné à trois jeux différents :

aux ludi natalitii de l'empereur, qui se célébraient le  de chaque année, date anniversaire de sa naissance. Ces jeux furent d'abord donnés à titre privé par les préteurs, puis un sénatus-consulte les institua officiellement en l'an  et durèrent pendant tout l'Empire.
aux jeux annuels qui accompagnaient les Augustalia, depuis l'année 
à des jeux, qui furent institués, d'après Tacite, l'année de la mort d'Auguste, sur la proposition des tribuns de la plèbe.

Source 

Sport sous la Rome antique